Cariatis (en grec antic Καρύατις) era un festival celebrat a Caryae a Lacònia, en honor d'Àrtemis coneguda per Àrtemis Cariatis. Era de celebració anyal.

Durant la festa, noies verges espartanes realitzaven unes danses peculiars i cantaven himnes, segons Pausànies i Llucià de Samòsata. La festa tenia gran antiguitat, ja que s'explica que durant la Segona guerra messènica, Aristòmenes es va emportar les verges lacedemònies que ballaven a Caryae en honor d'Àrtemis.

Potser a partir d'aquesta dansa, els artistes grecs van donar el nom de cariàtides a les figures femenines que s'utilitzaven en arquitectura en lloc de columnes. La història que explica Vitruvi sobre l'origen d'aquestes figures és poc creïble, ja que diu que la ciutat de Caryae es va passar als perses després de la Batalla de les Termòpiles l'any 480 aC, i que els aliats grecs van destruir la ciutat, van matar tots els homes i van prendre presoneres a les dones. Per commemorar aquesta desgràcia es van representar dones a les columnes. L'ús de figures femenines a les columnes és molt anterior a aquesta data.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia